Een verkeersweg:
 N943 (België)
 N943 (Nederland), zie Provinciale weg 943

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing